Момо́ Фаньé Турé (; 12 января 2002) — гвинейский футболист, нападающий клуба «Волга» (Ульяновск).

Выступал за клубы: «Виста», «Фремад Амагер», «АБ Гладсаксе» и «Ботев».

 вышел на замену, вместо Лане, в матче чемпионата Болгарии в составе «Ботева» против «Славии» (2:1).

Клубная статистика

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте Transfermarkt.com
 Профиль на сайте Goal.com

Футболисты Гвинеи
Игроки ФК АБ Гладсаксе
Игроки ФК «Ботев» Пловдив
Игроки ФК «Фремад Амагер»